Joseph von Bandel ist der Name von

* Joseph Ernst von Bandel (1800–1876), deutscher Architekt, Bildhauer und Maler, siehe Ernst von Bandel
 Joseph Anton von Bandel (1714–1771), deutscher Schreiber und Erzieher sowie katholischer Polemiker!